«Ле́мбит» () — эстонская подводная лодка, построенная в 1937 году в Великобритании по заказу эстонского правительства, второй корабль типа «Калев». В 1940 году, после присоединения Эстонии к СССР, лодку реквизировали и она была зачислена в состав Краснознамённого Балтийского флота СССР. С 1979 года — музейный корабль в Таллине.

История 

Строительство лодки было начато в мае 1935 года. 13 мая 1936 года приказом Главнокомандующего вооружёнными силами Эстонии генерал-лейтенанта Йохана Лайдонера № 92 строившейся под строительным номером 706 подводной лодке было присвоено имя Lembit, а 7 июля 1936 года в 13 часов 7 минут «Лембит» вместе с однотипным «Калевом» были спущены на воду и переданы Эстонии. Крёстной матерью корабля стала супруга эстонского посла в Великобритании Элис Шмидт (Alice Schmidt) со словами: Даю тебе имя Lembit. Пусть счастливой и успешной будет деятельность твоя. Благослови, Господь, всех, кто на тебе служить будет.

Служба в Эстонском флоте 
14 мая 1937 года подводная лодка после достройки, соответствующих тестов и испытаний была введена в эксплуатацию и пополнила военно-морской флот Эстонии, получив название в честь эстонского героя Лембиту, который в 1211 году возглавил борьбу племён эстов против вторгшегося на эстонские земли Ордена меченосцев и погиб в бою 21 сентября 1217 года.

Подводная лодка стала вторым кораблём эстонского флота, получившим название «Лембит» — первым была названа бывшая российская канонерка «Бобр».

Девиз лодки — «Будь достоин своего имени» ().

«Лембит» и «Калев» составили дивизион подводных минных заградителей и базировались в Таллине. За три года службы в составе ВМС Эстонии система постановки мин «Лембита» не использовалась ни разу.

Служба в Советском флоте 
18 сентября 1940 года «Лембит» был зачислен в состав Краснознамённого Балтийского флота СССР и на нём был поднят советский военно-морской флаг. Лодка была включена в состав 1-й бригады подводных лодок Балтийского флота. В связи с этим на корабле произошло почти полное обновление экипажа. Командиром был назначен капитан-лейтенант В. А. Полещук. Новых членов экипажа обучали работе с незнакомой советским подводникам техникой оставшиеся эстонские моряки — старшины некоторых групп, изъявившие желание продолжать службу в советском ВМФ.

Первое плавание состоялось в апреле 1941 года с перехода в военно-морскую базу Либава. После чего начались учебные выходы в Балтийское море; в том числе — патрулирование подходов к Ирбенскому проливу.

19 июня 1941 года корабли Балтийского флота (в том числе, «Лембит») были приведены в повышенную боевую готовность.

22 июня 1941 года «Лембит» встретил в Либаве. В 3 часа 55 минут утра состоялся первый авианалёт люфтваффе на Лиепаю, одной из целей бомбардировщиков стала Либавская военно-морская база. В дальнейшем, авианалёты на город были продолжены, на город начали наступление войска немецкой группы армий «Север». В полдень 22 июня 1941 года командующий Балтфлотом В. Ф. Трибуц отдал приказ вывести из Лиепаи в Вентспилс и Усть-Двинск «всё, что не было связано с обороной базы и имело возможность двигаться», в том числе подводные лодки. В результате, «Лембит» совершил переход в Рижский залив.

Отсюда, совместно с подводным минным заградителем «Калев», был совершён переход в Кронштадт, где было проведено докование и переоснащение торпедных аппаратов под советские торпеды. Из-за недостаточной длины аппаратов «Лембит» не мог использовать основной советский тип торпед 53-38 и нёс торпеды устаревшего типа 53-27. После завершения работ «Лембит» вернулся в Таллин, откуда, после загрузки мин, 10 августа отправился в первый боевой поход. В центральной части Балтийского моря были выставлены все 20 мин. 21 августа «Лембит» вернулся в Таллин.

28-29 августа «Лембит» принял участие в прорыве КБФ из Таллина в Кронштадт, после чего встал в ремонт на Морском заводе.

30 августа 1941 года командиром лодки был назначен старший лейтенант Матиясевич А. М..

23 сентября 1941 ремонт прерван из-за массированных налётов на Кронштадт. Минный заградитель перешел на внешний рейд к Толбухину маяку, где днём отлёживался на грунте. В это время с лодки списались старшины-эстонцы, формально для направления на новые лодки, но, фактически отправлены самолётом в тыл на специальные курсы ГРУ РККА, позже частично вошли в состав Эстонского корпуса РККА.

6 октября 1941 «Лембит» перешла в Ленинград, где на пару недель становилась у набережной Невы и включалась в систему обороны. Позже, лодка возвратилась в Кронштадт, откуда 19 октября вышла в дозор в Нарвскую бухту, где, в ходе похода, выставила минное поле.

5 ноября 1941 минный заградитель возвратился из похода и встал в углублённый текущий ремонт на завод «Судомех» в Ленинграде, откуда, простояв всю блокадную зиму 1941—1942 годов, вышел только 28 апреля — остановившись на стоянку у невской набережной напротив Летнего сада. Там и были завершены ремонтные работы к 18 июня 1942 года.

13 августа «Лембит» перешел в Кронштадт, откуда в ночь на 18 августа вышел в первый в этом году боевой поход. С недолгим заходом на остров Лавенсаари, 25 августа «Лембит» прибыл на позицию в устье Финского залива. Здесь проходили коммуникации связи финского порта Турку с портами Германии.
Торпедные атаки на немецкие конвои 4 и 13 сентября прошли безуспешно. Днём 14 сентября состоялась торпедная атака ещё одного конвоя, в ходе которой был тяжело повреждён немецкий транспорт «Finnland» (5281 брт). После этого «Лембит» подвергся атаке немецких сторожевиков V 307 и V 310.
Из-за раздавшихся рядом взрывов глубинных бомб во 2-й аккумуляторной яме «Лембита» произошёл взрыв водорода, который скопился там в ходе зарядки батарей. Последствия взрыва: разрушение радиорубки, повреждение дверей на переборках между отсеками, изгиб ближайшей переборки, разрушения баков, течь воды в трюм отсека с аккумуляторными ямами, а также контузии, ушибы и ранения личного состава. Из-за попадания морской воды на вылившийся электролит, в результате вступления в реакцию, выделился хлор. В центральном посту начался пожар. Лодка легла на грунт на глубине 36 метров.
Через 13 минут течь и пожар ликвидированы. При этом, личный состав получил ожоги и отравления газом (не все воспользовались дыхательными приборами — в частности, командир, Матиясевич А. М., не стал его надевать, чтоб тот не помешал руководить спасением лодки). Ночью, через 10 часов после взрыва, когда немецких сторожевиков поблизости уже не было, «Лембит» всплыл. В ночь на 16 августа началось преодоление Финского залива в обратном направлении. В ходе преодоления противолодочных рубежей Лембит был атакован финскими сторожевыми катерами; безуспешно. Днём 19 августа лодка встречена катерами КБФ.
За этот поход экипаж «Лембита» был награждён 11 орденами Ленина, 14 орденами Красного Знамени и 12 орденами Красной Звезды.
В результате тяжёлых повреждений в походы в этом году лодка больше не вышла, с ноября встала в плавучий док на Неве (возле Калашниковой набережной). Отсюда «Лембит» вышла только 12 апреля 1943 года. Все ремонтные работы закончились только к марту 1944 года. В этот период подводные лодки КБФ не применялись из-за блокады Финского залива немецкими и финляндскими противолодочными силами.

14 декабря 1944 года в Балтийском море «Лембит» столкнулся с подводным предметом. По одной из версий подводная лодка протаранила и утопила немецкую подлодку U-479. Однако немецкая лодка пропала без вести в Финском заливе после 15 ноября 1944 года. Присутствие U-479 спустя месяц после последнего полученного от неё сообщения в районе действий «Лембита» невозможно, поскольку немецкая лодка должна была действовать в районе острова Осмусаар и 12 декабря 1944 года была объявлена погибшей. Возможно, «Лембит» столкнулся с корпусом затонувшего судна.

За время Второй мировой войны совершено 7 боевых походов:

10.08.1941 — 21.08.1941

19-10.1941 — 26.10.1941

04.11.1941 — 05.11.1941

18.08.1942 — 19.09.1942

02.10.1944 — 18.10.1944

24.11.1944 — 15.12.1944

23.03.1945 — 14.04.1945

Произведено 8 торпедных атак с пуском 14 торпед.

Потопленные цели:

Торпедами:
 Транспорт «Финланд» (5281 брт., 14.09.1942)
 Транспорт «Хильма Лоу» (2414 брт., 13.10.1944)
На минах:
 Тральщик «Поркалла» (28.11.1941)
 Буксир «Пионер-5» (около 100 брт., 23.10.1944)
 Рыболовный траулер «Шпрееуфер» (216 брт., 24.10.1944)
 СКР «Vs-343» (25.04.1945)
Результат торпедной атаки 15.10.1944 года неясен, название атакованного судна не установлено.

Награды 
 Орден Красного Знамени — награждена указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 марта 1945 года.

Современный статус 

1 августа 1994 года «Лембит» был зачислен в список кораблей Эстонских ВМС кораблём под № 1. 16 мая 2011 года на «Лембите» был спущен военно-морской флаг. 20 мая 2011 года «Лембит» отбуксировали к слипу и 21 мая 2011 подняли с помощью надувных подушек на берег.

До 2011 года «Лембит» находился на стоянке в порту Таллина и являлся филиалом Эстонского морского музея, открытым для посещения. В отличие от большинства других подводных лодок-музеев, в которых проделаны специальные входы для посетителей, в «Лембит» экскурсанты попадают через один из предусмотренных проектом входов — торпедопогрузочный люк в первом отсеке.
«Лембит» входит в число немногих сохранившихся подводных лодок времён Второй мировой войны и в 2011 году являлся самой старой подводной лодкой в мире из всё ещё находившихся на плаву. В 2011 году корабль был поднят из воды и перебазирован в бывший ангар для гидросамолётов на сухое хранение. Доступ экскурсантов открылся 12 мая 2012 года.

Примечания

Ссылки 

 www.hot.ee // Lembit
 deepstorm.ru // Лембит
 Великая Отечественная под водой // Лембит
 Исторические фотографии
 Лембит на странице эстонского морского музея

Литература 
 Ilja Amurski. Sõbrad «Lembitult». «Ilukirjandus ja Kunst», Tallinn, 1948.
 Илья Амурский. "Друзья с «Лембиту». Таллинн, 1950 г.
 
 Краснознаменная подводная лодка «Лембит». Гринкевич Владимир Иванович
 

Корабли-музеи
Подводные лодки типа «Калев»
Корабли, награждённые орденом Красного Знамени
Пыхья-Таллинн